Умар ибн Хафсун (Омар бен Хафсун; ; —) — феодал, сыгравший видную роль в антиарабской борьбе в Кордовском эмирате в конце IX — начале X веков.

Родословная Ибн Хафсуна неясна: Ибн Абд Раббих называет его потомком темнокожих африканцев, но большинство источников считают его вестготского происхождения.

После неудачной попытки восстания против кордовского эмира из династии Омейядов, предпринятой в 880 году, Ибн Хафсун поступил к нему на службу, но в 884 году переселился из Кордовы в полуразрушенную римскую крепость .

Используя сепаратизм андалузских феодалов и междоусобную борьбу арабских и берберских племен, вёл борьбу с кордовскими эмирами, которая переросла в широкое антифеодальное движение крестьян южного и отчасти центрального районов Пиренейского полуострова. Надеясь приобрести их доверие, принял христианство, но в результате этого его покинула часть примкнувших к нему мусульман — так называемых «ренегадос» (христиане, принявшие ислам).

Антифеодальное движение было подавлено в начале правления Абд ар-Рахмана III.

Литература 
 Мюллер A. История ислама. — Т. 4. — СПб., 1896.
 Fernandez F. Omar Ben Hafsún. — Barcelona, 1942.
 Lévi-Provençal E. Histoire de l’Espagne musulmane. — T. 1. — Paris—Leiden, 1950.
 Regla J. Historia de España Ilustrada. — Barcelona, 1969.

Военачальники IX века
Военачальники X века
Предводители восстаний X века
Военная история Аль-Андалуса
Кордовский эмират